Джарулла Файзуллаевич Файзуллаев (11 февраля 1924 — 24 октября 1992) — советский учёный в области механики, действительный член Академии наук Узбекской ССР (1974).

Биография 
Окончил Среднеазиатский государственный университет (1948). В 1947—1952 — преподаватель Ташкентского текстильного техникума, с 1953 по 1959 — ассистент кафедры высшей математики Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства.

С 1960 г. работал в Институт механики и сейсмостойкости АН Узбекской ССР: научный сотрудник, заместитель заведующего, с 1961 заведующий гидродинамической лабораторией, в 1962—1963 директор института, с 1966 по 1970 — зам. директора по науке.

Доктор технических наук (1971), профессор (1971). Действительный член Академии наук Узбекской ССР (1974) (механика многофазных сред).

На основе механической модели Ландау-Рахматулина и модели вязко-пластичных сред А. А. Ильюшина разработал гидродинамическую модель смесей, состоящей из вязко-пластичной, вязкой и идеальной сред, обладающих различными реологическими свойствами, которая названа моделью Рахматулина-Файзуллаева.

Сочинения:
 Ламинарное движение многофазных сред в трубопроводах [Текст] / АН УзССР. Ин-т механики. — Ташкент : Фан, 1966. — 220 с. : черт.; 22
 Последовательные движения жидкостей / Д. Ф. Файзуллаев, К. В. Мукук ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева. — Ташкент : Фан, 1976. — 182, [2] с. : ил. ; 22 см
 Элементы гидравлики смесей [Текст] / Д. Ф. Файзуллаев, Р. С. Гурбанов, Я. М. Расизаде ; АН УзССР. Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений. — Ташкент : Фан, 1970. — 156 с. : черт.; 22 см.
 Гидродинамика пульсирующих потоков / Д. Ф. Файзуллаев, К. Наврузов; Отв. ред. Х. А. Рахматулин; АН УзССР, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им. М. Т. Уразбаева. — Ташкент : Фан, 1986. — 190,[3] с. : граф.; 21 см.

Источники 
 http://taqvim.uz/uzc/event/view/718
 Фото http://instmech.uz/?p=107
 Джарулла Файзуллаевич Файзуллаев. — Ташкент: Фан, 1984. — 24 с — (Материалы к биобиблиографии учёных Узбекистана).
 Академия наук Узбекской ССР. Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1983 — Всего страниц: 558
 Ўзбекистон миллий Энциклопедияси. Т. 2003.

Выпускники Национального университета Узбекистана
Преподаватели вузов Узбекистана
Доктора технических наук